Historia telewizji w Polsce sięga 1937 roku, kiedy to w Warszawie uruchomiona została pierwsza doświadczalna stacja telewizyjna. W październiku 1952 roku emisję regularnego programu rozpoczął nadawca publiczny – Telewizja Polska. Od 1970 nadawany jest Program 2 telewizji publicznej, a od 1992 – TVP Polonia – kanał dla Polonii nadawany drogą satelitarną.

Rynek telewizji prywatnej rozwija się w Polsce od początku lat 90. Wtedy to funkcjonowanie rozpoczęły pierwsze prywatne stacje telewizyjne o zasięgu lokalnym (z czasem większość z nich utworzyła ogólnopolską sieć o nazwie Polonia 1), a następnie satelitarna telewizja Polsat, która w 1994 uzyskała ogólnopolską koncesję na nadawanie naziemne.

Kolejnymi prywatnymi nadawcami rozpowszechniającymi program tą drogą były stacje: TV Wisła (obecnie TVN), Nasza TV (obecnie TV4), TV Niepokalanów (aktualnie TV Puls) oraz płatna telewizja Canal+. Pojawiać się zaczęły również kolejne programy satelitarne (ATV, RTL 7). Wśród nich także – od połowy lat 90. – pierwsze kanały tematyczne zagranicznych nadawców emitowane w języku polskim (Planète+, Discovery, Eurosport, FilmNet).

Obecnie na polskim rynku telewizyjnym działa prawie 200 kanałów o zasięgu ogólnokrajowym nadawanych przede wszystkim drogą satelitarną, z których dominująca część posiada charakter kanałów tematycznych (głównie informacyjnych, dokumentalnych, filmowych, muzycznych, sportowych i przeznaczonych dla najmłodszych widzów). Są wśród nich zarówno programy nadawcy publicznego, jak również polskich i zagranicznych nadawców komercyjnych. Poszczególne kanały należą zwykle do większych spółek (grup) mediowych, takich jak: TVN Grupa Discovery, Telewizja Polsat, Canal+ Cyfrowy, Chello Zone, Discovery Networks, BBC Worldwide, A+E Networks UK – i innych.

Część kanałów dostępnych jest w przekazie satelitarnym free-to-air. Większość stacji odbierać można zaś odpłatnie za pośrednictwem funkcjonujących na polskim rynku platform cyfrowych, sieci telewizji kablowych, IPTV oraz telewizji naziemnej (obecnie cyfrowo, zaś dawniej analogowo – do 2013). Część programów dostępna jest także przez internet lub w telewizji mobilnej. 

Oprócz kanałów o zasięgu ogólnokrajowym wymienionych w poniższym wykazie funkcjonują także lokalne stacje telewizyjne, zwykle nadające swój program w ramach sieci telewizji kablowej.

Stacje ogólnopolskie

Stacje nadawcy publicznego 
Z dniem 1 sierpnia 2020 nadaje w Polsce 195 kanałów.

Stacje nadawców prywatnych

Stacje polonijne

Stacje nadawcy publicznego

Stacje nadawców prywatnych

Stacje regionalne i lokalne

Stacje nadawcy publicznego

Stacje nadawców prywatnych

Stacje internetowe

Stacje nadawcy publicznego

Stacje nadawców prywatnych

Zobacz też 
 Zlikwidowane polskojęzyczne stacje telewizyjne
 Polskojęzyczne stacje telewizyjne free-to-air
 Stacje HDTV dostępne w Polsce
 Polskie platformy cyfrowe
 Polskie sieci kablowe
 Naziemna telewizja cyfrowa w Polsce
 Telewizja mobilna w Polsce
 Polskojęzyczne stacje telewizyjne nadawane przez internet
 Polskie stacje radiowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wykaz europejskich kanałów TV nadających przez satelitę
 

 
 
Polska